Jméno a příjmení Petr Pololáník má více lidí:

 Petr Pololáník (dirigent) (* 1973) – český dirigent, aranžér, orchestrátor, hudební producent a manažer
 Petr Pololáník (písničkář) (1969/1970 – 2006) – český písničkář a textař